

Черч-Гілл — місто, штат Меріленд
 Черч-Гілл — місто, штат Теннессі
 Черч-Гілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія